Царичина може да се отнася за:

 Царичина (местност), родово и бащино владение на комитопулите в землището на село Палатово;
 Царичина (резерват) в национален парк „Централен Балкан“
 Царичина, село в община Костинброд